Междунаро́дное движе́ние эсперанти́стов-велосипеди́стов () — международная ассоциация эсперанто-говорящих велосипедистов, созданная в 1980 году во время немецкой эсперанто-встречи «Международный семинар».

BEMI является специализированной секцией Всемирной молодёжной организации эсперантистов (TEJO). Ассоциация регулярно проводит велосипедные туры в разных странах (главным образом — европейских) при участии представителей разных национальностей.

Примечания

Ссылки 
    Официальный сайт BEMI (ссылка проверена 16 января 2011)
 Многоязыковой велосипедный словарь (ссылка проверена 16 января 2011)
   Кругосветное путешествия двух членов BEMI на велосипеде (ссылка проверена 16 января 2011)

Эсперанто-организации
Велосипедный туризм